Chang'an était le nom durant la dynastie des Han et des Tang de l'actuelle ville de Xi'an dans la province du Shaanxi en Chine ;
 Le district de Chang'an (长安) est une subdivision administrative de la ville de Shijiazhuang dans la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Chang'an (长安) est une subdivision administrative de la ville de Xi'an dans la province du Shaanxi en Chine.
 Chang'an Motors est une entreprise industrielle chinoise
 Le Grand théâtre de Chang'an situé à Pékin.

Homonymie de toponyme